92 FM (Conceição do Coité) - emissora de rádio instalada em Conceição do Coité, Bahia;
 92 FM (Criciúma) - emissora de rádio instalada em Criciúma, Santa Catarina;
 92 FM (Porto Alegre) - emissora de rádio instalada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul;
 92 FM (São Luís) - emissora de rádio instalada em São Luís, Maranhão;
 Estilo FM - emissora de rádio instalada em São Paulo, SP, anteriormente 92 FM;
 FM 92 - extinta emissora de rádio de Fortaleza, Ceará

92 FM